Berneri est un patronyme qui peut désigner :

 Camillo Berneri (1897-1937) : philosophe, écrivain et militant communiste libertaire italien.
 Giovanna Berneri (1897-1962) : pédagogue et militante anarchiste italienne.
 Marie-Louise Berneri (1918-1949) : psychologue, journaliste politique, militante antimilitariste et anarchiste britannique.
 Giliana Berneri (1919-1998) : docteur en médecine et militante communiste libertaire française.
 Anahí Berneri (1975-) : réalisatrice argentine.

Homonymie de patronyme